Lemonia talhouki är en fjärilsart som beskrevs av Edward P. Wiltshire 1952. Lemonia talhouki ingår i släktet Lemonia och familjen mjölkörtsspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mjölkörtsspinnare
talhouki